Hutchinson County (South Dakota)
 Hutchinson County (Texas)